DDZ steht für:

 Deutsches Diabetes-Zentrum
 Dubbeldekker Zonering, ein Doppelstockwagen der Nederlandse Spoorwegen, siehe NS-Baureihe DDZ
 Powiat Dzierżoniowski in der Woiwodschaft Niederschlesien (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung